The Days – serie televisiva del 2004
The Days – singolo di Avicii del 2014
Fuyu no hi (The Days) – film di Wang Xiaoshuai del 1993
The Days – singolo di Michele Bravi estratto da I Hate Music del 2015